Miejscowości w Estonii:
 Kose – miasteczko w prowincji Harju, w gminie Kose
 Kose – miasteczko w prowincji Võru, w gminie Võru
 Kose – wieś w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Jõhvi
 Kose – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Pajusi
 Kose – wieś w prwoincji Pärnu, w gminie Vändra

Osoby noszące nazwisko Kose:
 Anne Kose –  estoński architekt
 Enn Kose –  estońska aktorka

Zobacz też 
 Kose-Uuemõisa, miasteczko w gminie Kose